Антимахи́я ( или ) — античный разрушенный город на острове Кос в Греции. Был расположен на побережье Эгейского моря (по другим источникам — в центральной части острова) и в разное время являлся столицей древнегреческих демов Аигелос и Арчия. В городе существовал культ Геракла, жрец которого при совершении жертвоприношения одевался в женское платье, что, согласно «Греческим вопросам» Плутарха, связано с одной из древнегреческих легенд:

Руины Антимахии расположены недалеко от современного города Андимахия.

Примечания 

Кос
Города Древней Греции
Исчезнувшие города